Rodésia pode se referir a:
 Rodésia - um Estado não reconhecido na África Austral entre 1965 e 1979, durante a Guerra Fria;
 Rodésia (região) - termo geográfico para uma parte do sul da África, agora obsoleto;
 Rodésia do Norte, a colónia a norte do rio Zambeze, que deu origem à Zâmbia;
 Rodésia do Sul, a colónia a sul do rio Zambeze, que deu origem ao Zimbabwe;
Rodésia, música do álbum Tim Maia, de 1976.

Desambiguação